In Indonesië
Onderdistrict in Indonesië
 Kalitengah (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Lamongan van de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Kalitengah (Blado), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Kalitengah (Mranggen), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Kalitengah (Pancur), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Kalitengah (Purwanegara), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Kalitengah (Wedi), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Kalitengah (Kalitengah), een plaats in het regentschap Lamongan van de provincie Oost-Java
 Kalitengah (Panggungrejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Kalitengah (Tanggulangin), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Kalitengah (Tengah Tani), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java